Bindrim ist der Familienname folgender Personen:

 Brittany Bindrim, Sängerin der Band I:Scintilla
 Johann Georg Bindrim (1650–1678), deutscher Theologe
 Johann Jacob Bindrim (1696–um 1775), deutscher Bildhauer, sogenannter Bildstockmeister